TXY steht für:
 T,xy-Diagramm, auch McCabe-Thiele-Diagramm, ein Siedediagramm
 Txy, eine französischsprachige Online-Community für Gender Identity
 TXY, den Provider des spanischsprachigen Erotiksenders Taquilla XY

T-XY als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Belgien: Taxis

txy steht für:
 Tanosy (ISO-639-3-Code), Varietät von Malagasy (Sprache), einer der Amtssprachen auf Madagaskar

Abkürzung